Libro delle ombre –  è la raccolta di rituali di una strega pagana o wiccan
 Il libro delle ombre – romanzo giallo di Paul Doherty, scritto con lo pseudonimo di C.L. Grace